Domain, ovvero "dominio" in lingua inglese, può indicare:

Architettura 
 Domain – centro commerciale di Hong Kong,

Cinema 
 Domain – film del 2016 diretto da Nathaniel Atcheson

Urbanistica 
 The Domain – parco di Sydney
 The Domain – altro nome del Queens Domain, parco di Hobart

Pagine correlate 
 Domaine